

Ґжеґожув — село в гміні Мсцивоюв Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґжеґожув — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства